Primeira invasão francesa de Portugal
 Segunda invasão francesa de Portugal
 Terceira invasão francesa de Portugal
 Invasões francesas no Brasil

Desambiguações de guerras e batalhas